Pivovarov (masculin ; ) ou Pivovarova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
Anastasia Pivovarova, joueuse de tennis.
Sasha Pivovarova, mannequin.

Patronyme russe